Santa Chiara kan henvise til flere artikler:

 Clara af Assisi – helgeninden Santa Chiara/Sankt Clara
 Basilica di Santa Chiara (Assisi) – Sankt Claras gravkirke i Assisi, Italien